Billington – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Billington – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)